Tuileries – stazione della Metropolitana di Parigi
 Palazzo delle Tuileries – palazzo di Parigi, distrutto da un incendio nel 1871
 Giardino delle Tuileries – giardino pubblico di Parigi